Hartel steht für:

 Hartel (Fils), linker Zufluss der Fils in Bad Ditzenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, siehe Liste der Zuflüsse der Fils

Personen:
 August Hartel (1844–1890), deutscher Architekt
 Lis Hartel (1921–2009), dänische Dressurreiterin
 Marcel Hartel (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Moritz Hartel (1859–1905), österreichischer Architekt, Maler und Museumsdirektor 
 Susanne Hartel (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Tibor Hartel (* 1978), rumänischer Biologe
 Walter Hartel (* 1942), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Härtel
 Hartl
 Wilhelm-Hartel-Preis